

Musica 
Independiente – album dei Dragon Ash del 2007
Independiente – album di Ricardo Arjona del 2011
Independiente – etichetta discografica britannica

Sport 
Club Atlético Independiente – società calcistica argentina
Club Atlético Independiente – società calcistica boliviana
Club Independiente Petrolero – società calcistica boliviana
Club Sportivo Independiente Rivadavia – società calcistica argentina
Corporación Deportiva Independiente Medellín – società calcistica colombiana